Cooks ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cooks (Alabama)
 Cooks (Michigan)
 Cooks (Pennsylvania)

Cooks ist der Familienname folgender Personen:
 Brandin Cooks (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
Robert Graham Cooks (* 1941), südafrikanisch-US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Kooks
 Kux (Begriffsklärung)
 Cook